Francis Howard, V barone Howard di Effingham  (1643-1694)
Francis Howard, I conte di Effingham (1683-1743)